Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2008 - жіночий тенісний турнір, який проходив на відкритих ґрунтових кортах у Фесі (Марокко) з 28 квітня по 4 травня 2008 року. Того року турнір Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem проводився увосьме і був одним із турнірів 4-ї категорії в рамках Туру WTA 2008.

Одиночний розряд 

Мілагрос Секера була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Хісела Дулко виграла титул, перемігши у фіналі Анабель Медіну Гаррігес з рахунком 7–6(2), 7–6(5).

Сіяні

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Парний розряд 

Ваня Кінґ і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але Мірза вирішила не брати участь і лише Кінґ взяли участь того разу.
Кінґ грала в парі зЛурдес Домінгес Ліно, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому турі їх перемогли Сорана Кирстя і Анастасія Павлюченкова.

Сорана Кирстя і Анастасія Павлюченкова виграла титул, перемігши у фіналі Алісу Клейбанову і Катерину Макарову з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official website 
 Singles, Doubles and Qualifying Singles Draws 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem
2008
2008 у марокканському спорті